Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Тима Хенмана резултатом 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2004.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно